Kino (grup de música), grup de rock rus
 Kino (conjunt britànic), conjunt britànic de rock neo-progressiu 
 Kino (programari), editor de vídeo
 Bahía Kino poble de Mèxic